Okręty US Navy o nazwie USS  "Sterett":
Pierwszy "Sterett" (DD-27) był niszczycielem typu Paulding, który służył w czasie I wojny światowej.
Drugi "Sterett" (DD-407) był niszczycielem typu Benham, który służył w czasie II wojny światowej.
Trzeci "Sterett" (DLG/CG-31) był krążownikem typu Belknap, który służył w czasie wojny wietnamskiej i zimnej wojny.
Czwarty "Sterett" (DDG-104) jest budowanym niszczycielem typu Arleigh Burke, którego stępkę położono w 2005.
Sterett